Ле-Ом () (до 24 февраля 2021 года назывался Тюри-Аркур, ) — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Входит в состав округа Кан.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны: Аквиль, Анговиль, Донне, Комон-сюр-Орн, Клеси, Ковиль, Комбре, Коссесвиль, Круазий, Кюле-ле-Патри, Ла-Виллет, Ла-Поммерей, Ле-Бо, Ле-Ве, Мартенвиль, Меле, Пласи, Сен-Дени-де-Мере, Сен-Ламбер, Сен-Реми, Сени-Буа-Альбу, Сент-Омер, Турнебю, Тюри-Аркур, Эспен, Эссон.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него были включены упраздненный кантон Бретвиль-сюр-Лез и отдельные коммуны кантона Эвреси.

С 1 января 2016 года состав кантона изменился: коммуны Амар, Комон-сюр-Орн, Кюрси-сюр-Орн, Сен-Мартен-де-Саллан и Тюри-Аркур объединились в новую коммуну Ле-Ом, ставшую центром кантона.

1 января 2019 года Аквиль, Анговиль, Пласи, Сени-Буа-Альбу и Турнебю образовали новую коммуну Сени-ле-Сурс; коммуны Гупийер и Труа-Мон — новую коммуну Монтильер-сюр-Орн.

24 февраля 2021 года указом № 2021-213 кантон переименован в Ле-Ом. .

Состав кантона с 1 января 2019 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Барбери (822 чел.)
 Бретвиль-ле-Рабе (303 чел.)
 Бретвиль-сюр-Лез (1 915 чел.)
 Булон (708 чел.)
 Гувикс (846 чел.)
 Гренвиль-Ланганри (702 чел.)
 Грембоск (284 чел.)
 Донне (289 чел.)
 Клеси (1 292 чел.)
 Ковикур (516 чел.)
 Ковиль (166 чел.)
 Комбре (146 чел.)
 Коссесвиль (99 чел.)
 Круазий (644 чел.)
 Кюле-ле-Патри (363 чел.)
 Ла-Поммерей (55 чел.)
 Ле-Бо (120 чел.)
 Ле-Бю-сюр-Рувр (104 чел.)
 Ле-Ве (119 чел.)
 Ле-Мутье-ан-Сингле (520 чел.)
 Ле-Ом (3 659 чел.)
 Мартенвиль (119 чел.)
 Меле (301 чел.)
 Монтильер-сюр-Орн (587 чел.)
 Мулин (294 чел.)
 Мютреси (429 чел.)
 Сен-Жермен-ле-Вассон (944 чел.)
 Сен-Ламбер (271 чел.)
 Сен-Лоран-де-Кондель (502 чел.)
 Сен-Реми (995 чел.)
 Сен-Сильвен (1 432 чел.)
 Сени-ле-Сурс (1 333 чел.)
 Сент-Омер (187 чел.)
 Сенто (189 чел.)
 Суаньоль (124 чел.)
 Уфьер (189 чел.)
 Френе-ле-Вьё (282 чел.)
 Френе-ле-Пюкё (819 чел.)
 Эспен (250 чел.) 
 Эссон (527 чел.)
 Эстре-ла-Кампань (255 чел.)
 Юрвиль (680 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 28,6 % голосов против 26,2 % у Эмманюэля Макрона и 20,3 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 52,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 24,9 %, Эмманюэль Макрон – 21,8 %, Жан-Люк Меланшон – 20,6 %, Франсуа Фийон – 15,6 %; 2 тур: Макрон – 61,4 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 39,8 %, Николя Саркози — 22,9 %, Марин Ле Пен — 19,7 %; 2 тур: Олланд — 57,0 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют бывший член совета коммуны Труа-Мон Сильви Жак (Sylvie Jacq) (Разные правые) и мэр коммуны Бретвиль-сюр-Лез Брюно Франсуа (Bruno François) (Независимый).

Ссылки